Запор:
 Запо́р — задержка опорожнения кишечника.
 Запо́р — устройство, предназначенное для фиксации дверей, люков и прочего в закрытом состоянии.
 За́пор — пренебрежительное название автомобиля «Запорожец».